В списке приведены руководители ведомства осуществляющего функции по управлению государственным (федеральным) имуществом России под разными названиями.

В Российской империи существовало министерство государственных имуществ, которое в 1893 году было переименовано в министерство земледелия.

Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом 
Образован 14 июля 1990 года.

25 декабря 1991 Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (РФ). 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР внес соответствующие изменения в Конституцию РСФСР, которые вступили в силу 16 мая 1992 года.

Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом 

23 сентября 1997 года преобразовано в Министерство государственного имущества РФ.

Министерство государственного имущества Российской Федерации 
Образовано 23 сентября 1997 года из Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом.

17 мая 2000 года преобразовано в Министерство имущественных отношений РФ.

Министерство имущественных отношений Российской Федерации 

Упразднено 9 марта 2004 года. Функции по оказанию государственных услуг и по управлению имуществом переданы образованному Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом.

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Образовано 9 марта 2004 года указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314.

12 мая 2008 года преобразовано в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
Образовано 12 мая 2008 года из Федерального агентства по управлению федеральным имуществом указом Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724.

Ссылки 
 Федеральные органы власти. Правительство. Структурный справочник. Госкомимущество.
 Федеральные органы власти. Правительство. Структурный справочник. Мингосимущество.

Примечания 

Списки министров России